Nazwisko Gumplowicz może odnosić się do następujących osób:
 Cecylia Gumplowicz (1870–1930) – działaczka partii PPS, żona Władysława Gumplowicza
 Ludwik Gumplowicz (1838–1909) – polski socjolog i prawnik
 Maksymilian Ernest Gumplowicz (1864-1897) – polski historyk
 Maksymilian Teofil Gumplowicz (1845–po 1889) – polski lekarz
 Władysław Gumplowicz (1869–1942) – działacz PPS, publicysta, profesor geografii